

Коргашино — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Коргашино — присілок, Митищинський міський округ, Московська область